Иоаннисян — армянская фамилия. Известные носители:
 Иоаннисян, Абгар Рубенович (1908—1991) — армянский советский учёный-историк.
 Иоаннисян, Ашот Гарегинович (1887—1972) — армянский революционер и советский политический деятель, историк.
 Иоаннисян, Иоаннес Мкртичевич (1864—1929) — российский и советский армянский поэт и переводчик.

См. также